Trout může být:

 Trout Area – rybářská disciplína pocházející z Japonska
 Kilgore Trout – fiktivní postava vytvořená spisovatelem Kurtem Vonnegutem

příjmení
 Jennie Kidd Trout (1841–1921) – první žena s lékařskou licencí v Kanadě
 Walter Trout (* 1951) – americký bluesový kytarista, zpěvák a skladatel